Razza (IPA: /'rat.tsa/): sottogruppo di una specie animale
Razza: categorizzazione umana
 Razza (IPA: /'rad.dza/): qualsiasi pesce appartenente all'ordine Rajiformes.
Massah: centro abitato della Libia, noto come Razza in età coloniale.
Razza: Nell'ambito della narrativa e dell'intrattenimento (film, videogiochi, giochi di ruolo...) basati sul fantastico, particolarmente del sottogenere fantasy, gruppo di individui intelligenti che sono accomunati da caratteristiche morfologiche peculiari, che li rendono immediatamente distinguibili e distinti da altre creature intelligenti. Le razze si differenziano anche per caratteristiche storiche, culturali, comportamentali e capacitive.

Altri progetti